Hermann von Gleiberg ist der Name folgender Personen:
* Hermann I. von Gleiberg (um 1015–um 1062/76), Graf von Gleiberg
 Hermann II. von Gleiberg († nach 1095), Graf von Gleiberg